Joe Modise, propr. Johannes Modise (1929-2001) – politico sudafricano
 Malebogo Modise (1999) – calciatore sudafricano
 Portia Modise (1983) – calciatrice sudafricana
 Teko Modise (1982) – ex calciatore sudafricano